Die Abkürzung FCL steht für:
 Chlorfluorid
 Full Container Load, die komplette Beladung eines ISO-Containers durch den Versender
 Follikelzentrumslymphom (engl. follicle center lymphoma), ein malignes Lymphom
 Framework Class Library, die Klassenbibliothek des .Net-Frameworks
 Free Component Library, eine visuelle Software-Komponentenbibliothek von Free Pascal
 Flight Crew Licensing (FCL), enthält die Bestimmungen über die Lizenzierung von Piloten in der Luftfahrt, siehe Verordnung (EU) Nr. 1178/2011
 Fuzzy Control Language, eine Programmiersprache für Fuzzylogik
 Ferrovie Calabro Lucane, ehemalige Eisenbahngesellschaft in Kalabrien

FCL ist die Abkürzung für folgende Fußballvereine:
 1. FC Lokomotive Leipzig, Fußballverein aus Leipzig
 FC Liefering, Fußballverein aus Liefering, Salzburg
 FC Liverpool, Fußballverein aus Liverpool
 FC Luzern, Fußballverein aus Luzern

FC-L steht für:
 Chrysler FC-L, ein PKW-Modell aus den 1960er und 70er Jahren

FC/L steht für:
 File Commander für Linux, ein Dateimanager

FCL